Sertão Japão, livro de haicai, de autoria do cearense Xico Sá, publicado através da editora Casa de Irene, em 2018.

Livro com xilogravuras feitas pelo José Lourenço e ilustrado pela Thais Ueda. 

Livros